Натуральне число 413
 413 рік до нашої ери
 413 рік нашої ери